Села:
 Радянське — колишнє село Буринського району Сумської області
 Радянське — колишня назва села Княжа Криниця (Вінницька область, Крижопільський район)
 Радянське — колишня назва села Літинські Хутори (Вінницька область, Літинський район)
 Радянське — колишня назва села Нечуївка (Вінницька область, Ямпільський район)
 Радянське — колишня назва села Кільчень (Дніпропетровська область, Магдалинівський район)
 Радянське — колишня назва села Вишневе (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Радянське — колишня назва села Лавринове (Донецька область, Бойківський район)
 Радянське — колишня назва села Романівка (Житомирська область, Бердичівський район)
 Радянське — колишня назва села Вишневе (Житомирська область, Коростенський район)
 Радянське — колишня назва села Привільне (Запорізька область, Запорізький район)
 Радянське — колишня назва села Соснівка (Київська область, Переяслав-Хмельницький район)
 Радянське — колишня назва села Горіхова Балка (Луганська область, Сорокинський район)
 Радянське — колишня назва села Придніпрянське (Полтавська область, Кобеляцький район)
 Радянське — колишня назва села П'яннє (Рівненська область, Млинівський район)
 Радянське — колишня назва села Болотишине (Сумська область, Білопільський район)
 Радянське — колишня назва села Пономаренки (Сумська область, Великописарівський район)
 Радянське — колишня назва села Слобода (Сумська область, Лебединський район)
 Радянське — колишня назва села Великі Млинівці (Тернопільська область, Кременецький район)
 Радянське — колишня назва села Графське (Харківська область, Вовчанський район)
 Радянське — колишня назва села Рідний Край (Харківська область, Ізюмський район)
 Радянське — колишня назва села Степове (Харківська область, Лозівський район)
 Радянське — колишня назва села Іванківці (Хмельницька область, Деражнянський район)
 Радянське — колишня назва села Слобода (Чернігівська область, Городнянський район)
Селища:
 Радянське — колишня назва селища Мала Корчаківка (Сумська область, Сумський район)
 Радянське — колишня назва селища Миролюбівка (Херсонська область, Білозерський район)
 Радянське — колишня назва селища Таврійське (Херсонська область, Генічеський район)